Six comtés des États-Unis portent le nom de comté de Jones () :
 le comté de Jones, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
 le comté de Jones, situé dans l'État du Dakota du Sud ;
 le comté de Jones, situé dans l'État de Géorgie ;
 le comté de Jones, situé dans l'État de l'Iowa ;
 le comté de Jones, situé dans l'État du Mississippi ;
 le comté de Jones, situé dans l'État du Texas.